Luque peut faire référence à :
 Luque, une ville faisant partie du Gran Ascencion au Paraguay ;
 Luque, une localité espagnole, de la province de Cordoue en Andalousie.

Personnes 
 Manuel Luque (), caricaturiste franco-espagnol,
 Dolf Luque (1890-1957), un ancien joueur de baseball cubain,
 Leopoldo Luque (1949-2021), un ancien joueur de football argentin,
 Matías Prats Luque (1952-), un journaliste espagnol,
 Albert Luque (1978-), un joueur de football espagnol,
 Daniel Luque (1989-), un matador espagnol.
 Maria Josep Colomer i Luque (1913 - 2004), pionnière de l'aviation espagnole ;

Homonymie de patronyme